Шулепов — русская фамилия. Основа фамилии — древнерусское слово шулеп — левша.

Известные носители:
 Шулепов, Александр Михайлович (1947—2006) — многократный призёр чемпионата СССР по хоккею с мячом.
 Шулепов, Геннадий Александрович (1914—1975) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Шулепов, Евгений Борисович (род. 1958) — глава города Вологды.
 Шулепов, Игорь Юрьевич (род. 1972) — советский и российский волейболист.
 Шулепова, Мария Яковлевна (1925—?) — колхозница, Герой Социалистического Труда (1948).
 Шулепова, Юлия Тимофеевна (род. 1965) — актриса советского кино.